DH2 steht für:
 De Havilland Canada DHC-8-200 (IATA-Code), kanadisches Flugzeug, siehe De Havilland DHC-8

Dh2 steht für:
 Dampflokomotive der Bauart 4 gekuppelte Antriebsachsen mit zwei Heißdampfzylindern, siehe z. B. Heeresfeldbahnlokomotive HF 160 D

DH-2 steht für:
 Häfeli DH-2, Schweizer Aufklärungsflugzeug der Eidgenössischen Konstruktionswerkstätte

DH.2 steht für:
 Airco DH.2, britisches Jagdflugzeug

Abkürzung